Het Verdrag van Aranjuez kan verwijzen naar de volgende verdragen:

Verdrag van Aranjuez (1752) - erkent de Oostenrijkse en Spaanse belangen in Italië.
Verdrag van Aranjuez (1777) - Frankrijk en Spanje definiëren hun kolonies in Santo Domingo.
Verdrag van Aranjuez (1779) - Spanje neemt deel aan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen Groot-Brittannië.
Verdrag van Aranjuez (1780) - Spanje draagt gebieden over aan Marokko.
Verdrag van Aranjuez (1801) - Bevestigd het Verdrag van San Ildefonso (1800).

Voor de plaats in Spanje: zie Aranjuez